Арджеш (футбольний клуб)

 Арджеш (повіт)
 Арджеш (річка)

?